Poitevin (/pwatøvɛ̃/) ist frz. für:
 die Bewohner von Poitou und Poitiers
 Poitevin (Sprache), Sprache, die in Poitou gesprochen wird
 Marais Poitevin, Sumpflandschaft im Poitou 

Poitevin bezeichnet auch:
 Poitevin (Hunderasse), eine Hunderasse
 Poitevin (Pferd), eine Pferderasse

Poitevin ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Poitevin (1819–1873), französischer Bildhauer
 Guillaume Poitevin (1646–1706), französischer Serpentbläser, Kapellmeister und Komponist
 Guy Poitevin (1927–2008), französischer Fußballspieler
 Louis-Alphonse Poitevin (1819–1882), französischer Fotopionier